Six navires de la Royal Navy ont été nommés HMS Edinburgh, d'après la ville écossaise d'Édimbourg :  
 le , un vaisseau de cinquième rang de 32 canons, initialement le Royal William écossais ; il est transféré de la Royal Scottish Navy en 1707, coulé en 1709 ; 
 le HMS Edinburgh, un vaisseau de troisième rang de 70 canons, lancé en 1666 sous le nom de  ; renommé HMS Edinburgh en 1721, reconstruit en 1721 et 1744, détruit en 1771 ; 
 le , un vaisseau de troisième rang de 74 canons, lancé en 1811, vendu en 1865 ; 
 le , cuirassé de la classe Colossus, construit sous le nom de HMS Majestic, mais renommé deux jours avant son lancement, vendu en 1910 ; 
 le , croiseur léger de la classe Town, lancé en 1939, endommagé par une torpille et coulé dans la mer de Barents en 1942 ; 
 le , un destroyer de Type 42 lancé en 1983 et sorti de flotte le .

Source 
 

Edinburgh